Hertzman är ett judiskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anna Hertzman
 Gurli Hertzman
 Johan Adolf Hertzman

Jiddisch-efternamn